E232 oder E 232 steht für:
 E232, einen Lebensmittelzusatzstoff, siehe 2-Phenylphenol
 Europastraße 232, eine Fernstraße in den Niederlanden

E232